Die Rheinbezirksliga 1947/48 war die zweite Spielzeit der höchsten Fußball-Amateurklasse im Mittelrhein-Gebiet nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Rheinbezirksliga war unterhalb der Oberliga West angesiedelt und in zwei Gruppen gegliedert. Meister und Aufsteiger in die Oberliga West wurde Rhenania Würselen. Schwarz-Rot Köln, SuS Nippes 12, der SV 1914 Eilendorf und Alemannia Lendersdorf stiegen ab.

Abschlusstabellen

Gruppe 1

Gruppe 2

Meisterschaft und Aufstieg 

Die beiden Gruppensieger trafen in Hin- und Rückspiel aufeinander. Rhenania Würselen setzte sich gegen den 1. FC Köln durch und stieg als Meister in die Oberliga West auf.

|}

Literatur

Weblink 
 Rheinbezirksliga 1947/48 bei f-archiv.de

1947
Fußballsaison 1947/48